Le Match de leur vie, un film documentaire britannique de Daniel Gordon, sorti en 2002.
 Le Match de leur vie, un film américain de David Anspaugh sorti en 2005.